Pizza Connection steht für:

 Pizza Connection, US-amerikanischer Drogenring
 Pizza Connection Trial, Geschworenenprozess gegen Mitglieder der Pizza Connection
 Pizza Connection (Film), italienischer Spielfilm (1985)
 Pizza Connection (Computerspiel), deutsches Computerspiel (1994)
 Pizza-Connection (Politik), Gesprächskreis aus Politikern der CDU und der Grünen